A final do individual geral feminino da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi realizada no Estádio Olímpico Indoor de Atenas, em 19 de agosto.

Atletas classificados

Final
Código:
VT - Salto
UB - Barras assimétricas
BB - Trave
FX - Solo

Ligações Externas

Eventos da ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004